Список видів роду мишій:

Список, який містить 104 визнаних видів роду мишій (Setaria) з родини тонконогових або злакових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Види, занесені до інших родів

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Setaria на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Setaria на сайті «International Plant Names Index» 
 Setaria на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Setaria на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Setaria на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Мишій
Мишій